Рома́н Иси́дорович Кондрате́нко (а, Тифлис — а, Порт-Артур) — русский военачальник, генерал-лейтенант (посмертно) инженерных войск, герой обороны Порт-Артура.

Биография 
Роман Кондратенко родился в семье бедного дворянина, отставного майора, жившего в Тифлисе. Семья существовала на небольшую пенсию отца. Благодаря помощи старшего брата, перебравшегося в Петербург, Роман был определён на учёбу в Полоцкую военную гимназию на казённый счёт. Закончив её в 1877 году в числе лучших выпускников, стал юнкером Николаевского инженерного училища в Санкт-Петербурге, располагавшегося, как и Инженерная академия, в бывшем дворце Павла I.

По окончании курса, был по 2-му разряду произведён 23 июня 1877 году в прапорщики в 1-й Кавказский саперный Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего батальон. Не прибывая к батальону, 25 августа 1877 года прикомандирован по воле начальства к Кавказскому запасному саперному батальону; по расформировании последнего, в октябре 1878 года откомандирован в свой батальон; в том же году произведён в подпоручики.

В 1879 году поступил в Николаевскую инженерную академию (ныне Военный инженерно-технический университет); в том же году произведён в поручики. За успехи в науках в 1881 году произведён в штабс-капитаны.

В 1882 году, по окончании полного курса наук в академии по 1-му разряду назначен в распоряжение начальника инженеров Кавказского военного округа; переведён в военные инженеры и назначен в распоряжение начальника Чарохской инженерной дистанции.

В 1883 году прикомандирован к Главному инженерному управлению; в 1884 году произведён в капитаны и награждён орденом Святого Станислава 3-й степени; зачислен в старший класс Николаевской академии Генерального штаба.

В 1886 году, по окончании курса наук в академии по I разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ; в том же году переведён в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 4-го армейского корпуса.

В 1888 году произведён в подполковники и назначен штаб-офицером при управлении начальника 6-й местной бригады. В 1889 году награждён орденом Святой Анны 3-й степени.

В 1891 году назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. В 1892 году за отличие по службе произведён в полковники и награждён орденом Св Станислава 2-й степени; временно исполнял должность окружного генерал-квартирмейстера.

В 1893 году назначен штаб-офицером для поручений при штабе Виленского военного округа. В 1895 году награждён орденом Св. Анны 2-й степени и назначен сперва начальником штаба войск Уральской области, а через месяц — командиром 20-го стрелкового полка. В 1899 году награждён орденом св. Владимира 4-й степени.

В 1901 году произведён в генерал-майоры с назначением окружным дежурным генералом штаба Приамурского военного округа с зачислением по Генеральному штабу. Вследствие отсутствия начальника штаба Приамурского военного округа вступил в исполнение этой должности, а затем временно исполнял должность окружного генерал-квартирмейстера.

В 1902 году получил высочайшее благоволение за труды по составлению проектов положения об обучении нижних чинов. В 1903 году вступил в исполнение должности окружного дежурного генерала и в том же году высочайшим приказом 8 ноября назначен начальником 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. В кампании против китайцев в 1900—1901 гг. находился в составе Десантного корпуса.

Оборона Порт-Артура 

В самый тяжёлый момент осады города возглавил оборону, занимался усовершенствованием оборонительных позиций, лично руководил обороной на самых сложных и опасных участках. Отличительным свойством Кондратенко было умение воздействовать на дух войск, что сказалось при отражении нескольких штурмов, когда никто не надеялся уже на успех; он связал сухопутные и морские войска в одно целое, умело направляя их к дружным, совместным действиям.

Погиб 15 декабря на форте № 2 от прямого попадания в каземат форта гаубичного снаряда. Вместе с ним погибли ещё 8 офицеров.

После окончания русско-японской войны тело героя было торжественно перезахоронено 8 октября 1905 года в Петербурге, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Существует версия, что обстрел японцами форта № 2 из крупнокалиберных орудий во время пребывания там Кондратенко не был случаен и был вызван сознательным предательством кого-то из сторонников сдачи крепости.

По мнению ряда исследователей, смерть Кондратенко предопределила судьбу крепости. 5 января Порт-Артур был сдан генералами Стесселем и Фоком, несмотря на возможность дальнейшей обороны, но с большими затратами.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1884);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1889);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1892);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1895);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1899);
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 04.08.1904);
 Орден Святого Георгия 4 степени;
 Орден Святого Георгия 3 степени (ВП 24.10.1904);

Память 

 В 1907 году над могилой Р. И. Кондратенко была сооружена мемориальная часовня, внутри которой находился огромный мраморный киот с иконами и множество серебряных венков. Ажурная металлическая часовня была освящена 12 августа 1907 года. В годы советской власти она, как и большинство часовен Никольского кладбища Александро-Невской лавры, была уничтожена.
 25-й Восточно-сибирский стрелковый полк был переименован в 25-й Восточно-сибирский стрелковый генерал-лейтенанта Кондратенко полк.
 В г. Сувалки (Польша) 30 сентября 1907 года в сквере перед казармами 20-го стрелкового полка, которым генерал командовал с 1895 по 1901 год, был открыт памятник Р. И. Кондратенко, представлявший собой бронзовый бюст на высоком постаменте из чёрного гранита. До настоящего времени памятник не сохранился (Варшавский дневник, газета, 1907, № 274).
 В 1910 г. Полоцкий кадетский корпус был переименован в Полоцкий Генерала Кондратенко кадетский корпус. Одновременно в Полоцке был установлен бюст генерала. В 1930-е гг. он был уничтожен. 31 мая 2008 года в Полоцке на площади Свободы генералу Р. И. Кондратенко был установлен бронзовый бюст на высоком гранитном постаменте. Таким образом, Полоцк является единственным городом, где памятники генералу были установлены в ХХ и XXI вв.
 Полуостров Кондратенко — юго-западная часть о. Русский.
 В 1909 году дачный посёлок недалеко от города Никольск-Уссурийский, основанный Р. И. Кондратенко в начале XX века для отдыха и восстановительного лечения офицеров, был назван в честь него самого — Кондратенково (ныне — село Кондратеновка Уссурийского городского округа Приморского края).
 В 1905 году в городе Одессе Полицейская улица была переименована в ул. Кондратенко (ныне улица носит имя И. Бунина).
 Имя Кондратенко носил миноносец Балтийского флота, принимавший участие в Первой мировой войне.
 В августе 1945 г. ультиматум о капитуляции командованию японской Квантунской армии от имени советского командования вручил полковник Иван Артеменко — сын крестницы Р. И. Кондратенко.
 В память о Кондратенко названа улица в Санкт-Петербурге.
 Мемориальную доску в честь генерала Романа Кондратенко установили в Хабаровске (ул. Комсомольская, 105)

Примечания

Литература 
 Авчинников А. Г. Народный герой Роман Исидорович Кондратенко: Иллюстр. очерк всей жизни ген.-лейт. Р. И. Кондратенко. — 2-е изд. — Екатеринослав, 1912.-67 с.: ил.
 Горовой Л. Герой Порт-Артура // Сын Отечества. — 1993. — № 6.-С.9.
 Дело о сдаче крепости Порт-Артур японским войскам в 1904 г.: Отчет / Сост. под рук. В. А. Апухтина. — СПб.: тип. В. Березовского, 1908.-472 с.
 Добронравов Н. Е. Геройская смерть защитника Порт-Артура генерала Р. И. Кондратенко. — М.: изд. А. Д. Сазонов, 1905. — 32 с.
 Смерть генерала Кондратенко // Сибирская торговая газета. № 59. 15 марта 1905 года. Тюмень.
 Кондратенко Р. И. Письма Р. И. Кондратенко // Братская помощь. — 1907.-№ 2-8;-1908.-№ 7, 8, 10, 11;-1909.-№ 4, 6-10;- 1910.-№ 11-12.
 Куличкин С. П. Кондратенко: [Герой обороны Порт-Артура]. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 262 с.: ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 702).
 Миткевич. Роман Исидорович Кондратенко. Его жизнь и боевая деятельность. Систематич. описание осады и обороны Порт-Артура. — СПб., б.г. — 104 с.: ил.
 Полководцы, военачальники и военные деятели России в «Военной энциклопедии» Сытина. Т. 2 / Авт.-сост. В. М. Лурье, В. В. Ященко. — СПб.: «Экополис и культура», 1996. — С. 290—294.
 Сметанин А. И. Оборона Порт-Артура. — М.: Воениздат, 1991. — 143 с.
 Тарапыгин Ф. А. Известные русские военные деятели. Краткое их жизнеописание.-СПб.:тип. И. В. Леонтьева, 1911.-С. 181—190.

Ссылки 
 Роман Исидорович Кондратенко.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Участники обороны Порт-Артура
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры